Racing Club femenino puede referirse a:

 Racing Club (fútbol femenino) Club de fútbol femenino de Avellaneda, Argentina;
 Racing Louisville Football Club Club de fútbol femenino de Louisville, Estados Unidos;
 Club Deportivo Elemental Racing Féminas Club de fútbol femenino de Cantabria, España;
 Racing Club de Lens (femenino) Club de fútbol femenino de Lens, Francia;